Kamiranzogera kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kamiranzogera (vattendrag i Karuzi), 
 Kamiranzogera (periodiskt vattendrag), Ngozi, 
 Kamiranzogera (vattendrag i Bururi), 

Robotskapade Burundiförgreningar